Rothschild se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lionel Walter Rothschild, 2:e baron Rothschild
 Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild